Хорнзор — название населённых пунктов в России:

 Хорнзор — деревня в Аликовском районе Чувашии.
 Хорнзор — деревня в Вурнарском районе Чувашии.
 Хорнзор — деревня в Цивильском районе Чувашии.
 Хорнзор — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.